Wielkie nadzieje  − powieść Karola Dickensa

Filmy 
 Wielkie nadzieje − film z 1946 roku
 Wielkie nadzieje − film z 1974 roku
 Wielkie nadzieje – miniserial z 1981 roku
 Wielkie nadzieje – miniserial z 1991 roku
 Wielkie nadzieje − film z 1989 roku
 Wielkie nadzieje  − film  z 1998 roku
 Wielkie nadzieje  − film  z 1999 roku
 Wielkie nadzieje – miniserial z 2011 roku
 Wielkie nadzieje  − film  z 2012 roku

Zobacz też 
 Great Expectations